Енріке IV — король Кастилії і Леону в 1454—1474 роках
 Енріке IV — правитель (формально регент) королівства Конго в 1896—1901 роках